Nepi kan syfta på:
 Nepi, Lazio – en kommun i Italien
 NEPI – en stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag 1993, se Nätverk för läkemedelsepidemiologi